Tata kan verwijzen naar:

een geografische aanduiding:
 Tata (district), een Hongaars district
 Tata (stad in Hongarije), de hoofdstad van dit district
 Tata (provincie), een Marokkaanse provincie
 Tata (plaats in Marokko), de hoofdplaats van deze provincie
 Jamshedpur, bijgenaamd Tatanagar, in Jharkhand, India
 Tata-eilanden bij Nieuw-Zeeland
 Tâtarivier in Roemenië

Tata groep 
Tata-groep, een Indiaas conglomeraat, met de volgende dochterbedrijven:
 Tata Capital
 Tata Communications
 Tata Consulting Engineers Limited
 Tata Consultancy Services
 Tata Chemicals
 Tata Daewoo Commercial Vehicle
 Tata Defence
 Tata DoCoMo
 Tata Housing
 Tata Motors
 Tata (automerk), een Indiaas automerk
 Tata Nano
 Tata Technologies
 Tata Daewoo
 Tata Hispano
 Tata Hitachi Construction Machinery
 Tata Marcopolo
 Tata Morots Cars
 Tata Power, de grootste Indiase private energieproducent
 Tata Salt
 Tata Sky
 Tata Starbucks
 Tata Steel, een Indiase staalproducent
 Tata Steel Nederland
 Tata Steel IJmuiden
 Tata Teleservices
 Tata Technologies
 Titan Industries
Leden van de Indiase familie Tata, oprichters van de Tata-groep:
 Jamsetji Tata (1839–1904), oprichter van Tata-groep en 'vader van de Indiase industrie'
 Dorabji Tata (1859–1932), Indiaas industrieel en filantroop
 Ratanji Tata (1871–1918), financier en filantroop, zoon van Jamsetji
 J. R. D. Tata (1904–1993), Indiaas pioniervlieger en oprichter van Tata Airlines
 Naval H. Tata (1904-1989), industrieel en ontvanger van de Padma Bhushan-onderscheiding
 Ratan Naval Tata (1940), voorzitter van Tata-groep (1991-2012)
 Simone Tata (born 1930), voorzitter van Trent
 Noel Tata (born 1957), vicevoorzitter van Trent Ltd en directeur van Tata International, zoon van Simone Tata

Achternaam Tata 
Andere personen met de achternaam Tata:
 Bob Tata (1930), Amerikaans politicus
 Daniel Tata (1990), Indonesisch voetballer
 Joe E. Tata (1936), Amerikaans acteur
 Jordan Tata (1981), Amerikaans honkballer
 Sam Tata (1911–2005), Canadees fotograaf
 Tony Tata, Amerikaans generaal en politicus

Overig 
Verder kan het verwijzen naar:
 Angela Altagracia de Lannoy-Willems, ook wel Tata de Lannoy-Willems 
 Tata Colin, een Surinaamse slaaf die een opstand voorbereidde 
 Tata Guines, Cubaans jazzmuzikant 
 Tata Young, een Thaise zangeres 
 Tata Bojs, een Tsjechische band 
 TATA-Box, Een term in de biologie